Bohuslav ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Bohuslav I. von Hrabischitz (um 1180–1241), böhmischer Adliger
 Bohuslav von Schwanberg (vor 1396–nach 1425), böhmischer Adliger, Politiker und Heerführer
 Erich Bohuslav (* 1927), österreichischer Wasserballspieler
 Petra Bohuslav (* 1965), österreichische Managerin und Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Bogusław
 Bohuslaus